Солтис — українське та польське прізвище, походить від «солтис» — «сільський староста (в Західній Україні)», [шóвтис]; запозичення з польської мови: sołtys — «сільський староста; представник селян у народній раді», яке, в свою чергу походить від  — (середньоверхньонім. schultheize) — «сільський староста».

Відомі носії:

 Солтис Адам (1890 — 1968) — польський і український композитор
 Солтис Броніслав (1869—1942) — скульптор.
 Солтис Віктор Миколайович (1986—2020) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Солти Ендрю (1947) — американський шахіст, гросмейстер
 Солтис Мечислав (1863 — 1929) — польський і український композитор, диригент, педагог, музично-громадський діяч
 Солтис Микола Тарасович (1934) — український педагог, громадський і культурний діяч, письменник.
 Солтис Микола (1974 — 2002) — український емігрант в США, вбивця сімох людей
 Солтис Михайло (1918 — 1944) — український військовий діяч, член Організації українських націоналістів
 Солтис Михайло Миколайович (1936—2018) — український хімік, декан хімічного факультету Львівського університету
 Солтис Петро Олегович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Солтис Юрій Миколайович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Солтис Ярослав Андрійович (1948) — український співак, Народний артист України

Українські прізвища
Польські прізвища